Алексе́й Сафо́нов:
 Сафонов, Алексей Андреевич (род. 1989) — российский волейболист.
 Сафонов, Алексей Васильевич (род. 1938) — советский и российский актёр.